A Valley Forge Military Academy and College é uma academia militar localizada em Wayne , estado da Pennsylvania , nos Estados Unidos da América.

Escolas militares dos Estados Unidos